La Ribera del Monar de vegades escrit Ribera del Monà, o, simplement, el Monar, és un riu de la Catalunya del Nord, d'orientació sud-oest - nord-est. És un curs d'aigua de règim torrencial de la comarca del Rosselló, que neix als Aspres, en el terme de Llauró, a partir de la unió de dos còrrecs, al nord-oest del Coll de Llauró.

En el seu primer tram marca un arc en direcció nord que va a buscar l'indret on és el poble de Llauró, al qual fa la volta entrant pel sud-oest; quan és al nord-oest de Llauró gira quasi en 90° cap a l'est, i poc després de deixar enrere el poble torna a girar cap al nord-est, molt decantat cap al nord. De seguida entra en terme de Torderes, que travessa sencer fins que s'aboca en la Ribera de Torderes al límit d'aquest terme amb el de Forques.

Referències

Bibliografia 
 
 

Monar, Ribera del
Monar, Ribera del
Monar, Ribera del
Monar, Ribera del